

Codici 
 BUE – codice aeroportuale IATA generico per qualsiasi aeroporto di Buenos Aires (Argentina)
 bue – codice ISO 639-3 della lingua beothuk

Geografia 
 Bué – comune francese
 Monte Bue – vetta dell'Appennino ligure (Italia)

Sigle 
 B.U.E. – Built Up Edge – Tagliente di riporto

Altro 
 Bue – Bos taurus maschio castrato
 Bue muschiato
 Bue – personaggio dei fumetti Marvel Comics